Фінал кубка Англії з футболу 2010 — 129-й фінал найстарішого футбольного кубка у світі. У матчі зіграли «Челсі» і «Портсмут».

Шлях до фіналу 

</div>

Матч 

2010
Англія
Футбольні змагання у Лондоні
Травень 2010
2010 в англійському спорті